Vignolo – comune italiano della provincia di Cuneo
 Vignolo – cognome italiano
 Gino Vignolo – calciatore italiano
 Giuseppe Vignolo – politico italiano
 Lorenzo Vignolo – regista italiano
 Mino Vignolo – giornalista italiano